Апостольский викариат Нуфло-де-Чавеса () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Консепсьон, Боливия. Апостольский викариат Нуфло-де-Чавеса подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Нуфло-де-Чавеса является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
13 декабря 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Ne sacri Pastores», которой учредил апостольский викариат Нуфло-де-Чавеса, выделив его из апостольского викариата Чикитоса (сегодня — епархия Сан-Игнасио-де-Веласко).

Ординарии 
 епископ Jorge Kilian (Chiliano) Pflaum, O.F.M. (16.11.1953 — 18.09.1971);
 епископ Antonio Eduardo Bösl, O.F.M. (18.12.1972 — 13.10.2000);
 епископ Bonifacio Antonio Reimann Panic, O.F.M. (с 31 октября 2001 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ne sacri Pastores, AAS 44 (1952), стр. 396

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 
 Информация на сайте епископской конференции Боливии 

Католические епархии Боливии
Санта-Крус (департамент)